Бруттії () — багатозначний термін:

 Бруттії — італійське плем'я в південній частині Апеннінського півострова, в області Бруттій;
 Бруттії — давньоримський рід.